Józef Wincenty Kruszewski (ur. 1853, zm. 1920) – polski malarz, ilustrator i karykaturzysta
 Józef Kruszewski; właściwie Józef Kessler (ur. 1902, zm. ok. 1988) – polski samorządowiec i urzędnik administracji publicznej w okresie II RP, agent wywiadu niemieckiego w czasie II wojny światowej, a po wojnie wieloletni współpracownik SB